SMF steht für:
 Sächsische Maschinenfabrik, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, sächsische oberste Finanzbehörde
 Seiner Majestät Feuerschiff, Namensvorsatz bei deutschen Feuerschiffen bis 1918, siehe Seiner Majestät Schiff
 Senckenberg-Museum Frankfurt, Sammlungskürzel des heutigen Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt am Main
 Service Management Facility, eine Funktion des Betriebssystems Solaris 10
 Simple Machines Forum, ein kostenloses, web-basiertes Forum
 Single-Mode Faser, ein Lichtwellenleiter
 Sintermetallfilter, ein geschlossener Dieselpartikelfilter
 Site Master File, ein regulatorisches Dokument in der Pharmaindustrie zur Beschreibung eines Produktionsstandortes
 Société Mathématique de France, die französische Mathematikergesellschaft
 Sprachatlas von Mittelfranken, die geographische Verteilung der Dialekte des Regierungsbezirks Mittelfranken
 Standard MIDI File, ein Dateiformat
 System Management Facility, eine Funktion des Betriebssystems z/OS
 Sunset Music Festival, Electro-Festival in Florida
 Flughafen Sacramento (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

smf steht für:
 Auwe (ISO-639-3-Code), Dialekt von Auwe-Daonda, Papuasprache im Vanimo-Green River Distrikt, Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung